Friande, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras au Portugal ;
 Friande, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso au Portugal.